Пигин — русская фамилия. Известные носители:

 Пигин, Александр Валерьевич (род. 1962) — российский этнограф, доктор филологических наук.
 Пигин, Евгений Александрович (1933—2014) — советский и российский конструктор, дважды лауреат Премии Правительства Российской Федерации.
 
 Пигин, Кузьма Михайлович (1918—1989) — сапёр, полный кавалер ордена Славы.
 Пигин, Отелло (1912—1945) — итальянский партизан и инженер, награждён Золотой медалью «За воинскую доблесть».